«Des Crochus» puede referirse a:
 Des Crochus, 9ª sección comunal de la comuna haitiana de La Croix-des-Bouquets.
 Des Crochus, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Thomazeau.
 Des Crochus, Nombre alternativo de Boucan, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Mirebalais.